Bluestreak es un personaje de ficción del universo de Transformers. Él es un miembro de los Autobots liderados por Optimus Prime.

Historia 
Bluestreak es uno de los Autobots más conversadores, cosa que inquieta a los mismos Autobots, pero al menos su manera de ser sirve para aligerar las situaciones críticas de los Autobots, el detesta la guerra pero su lucha por la paz lo empuja a las batallas contra los Decepticons, a pesar de su potente armamento y velocidad ardiente, él no es básicamente guerrero, Optimus Prime le ayuda a mantener a Bluestreak en el calor de la batalla. 

Su modo alterno es un automóvil Nissan 280 ZX. Bluestreak es el más veloz durante más de 12 horas, en su modo normal, lleva sobre los hombros 2 cañones de cohetes, dirigidos hasta una distancia de 8,3 millas el casi no se despega en las batallas de su hermano Prowl. 

Bluestreak es un poderoso Autobot y amenazante como él es, Bluestreak puede ser completamente deshecho a veces por su desgano para el combate y su reticencia a luchar. 

Bluestreak no participó durante las batallas de Ciudad Autobot en el año 2005 en la que murió su compañero Prowl salió en unas cortas escenas en la tercera temporada pero de extra.

Enlaces externos 
 

Autobots
Personajes de Transformers